Ницинское — название населённых пунктов в России:

 Ницинское — село в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области.
 Ницинское — село в Слободо-Туринском районе Свердловской области.